Der Alpenpokal 1968 war die 8. Auflage des Fußballwettbewerbs. Der FC Schalke 04 gewann das Finale gegen den FC Basel.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Finale 
Das Spiel fand am 2. Juli 1968 in Basel statt.

|}

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1968 auf www.rsssf.com

Fußballsaison 1968